Весе́нний переу́лок — переулок в Правобережном округе Липецка. Проходит в посёлке Студёновского рудоуправления от Студёновской улицы до Пионерской улицы. Пересекает переулок Вилкова.

Первоначально имел название 4-я улица 4-й Пятилетки по проходящей параллельно улице 4-й Пятилетки (рядом также находились 2-я и 3-я улицы того же названия — ныне Орловская и Короленко). 21 мая 1957 года улица получила имя писателя С. Я. Маршака. Нынешнее наименование и статус дан 8 октября 1957 года после введения моратория на присвоение городам, улицам и т. п. имён здравствующих людей (кроме того, в Липецке есть Осенний проезд и был Летний переулок).

Переулок имеет частную застройку.

Транспорт 
 трол. 4; авт. 2, 11, 12, 24, 300, 302, 309, 311, 315, 324, 328, 346, 347, 348, 352, 370, 380, ост.: «Педагогический университет».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 

Переулки Липецка